Vezins, commune française de Maine-et-Loire
 Vezins, ancienne commune française de la Manche.

 Vézins-de-Lévézou est une commune française de l'Aveyron.

 La bataille de Vezins se déroula lors de la guerre de Vendée.

Paul-Jules de la Porte-Vezins, dit le « Marquis de la Porte-Vezins » est un officier de marine et aristocrate français du .
Jean-Aimé de Levezou de Vezins, est un prélat français, évêque d'Agen au  

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France